Běh na 100 m mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 se uskutečnil 4. a 5. srpna. Ve finálovém běhu zvítězil reprezentant Spojených států amerických Justin Gatlin. Světový a olympijský rekordman, 8násobný olympijský vítěz a 11násobný mistr světa Usain Bolt v něm skončil až na třetím místě s časem 9,95.

Závod se skládal z předkol, rozběhů, semifinále a finále.

Předkola 
Z každého běhu postupovali 3 závodníci přímo (Q) a další 2 nejlepší na čas (q).

1. předkolo

2. předkolo

3. předkolo

4. předkolo

Rozběhy 
Z každého běhu postupovali 3 závodníci přímo (Q) a dalších 6 nejlepších na čas (q).

1. rozběh

2. rozběh

3. rozběh

4. rozběh

5. rozběh

6. rozběh

Semifinále 
Z každého běhu postupovali 2 závodníci přímo a další 2 nejlepší na čas.

1. semifinále

2. semifinále

3. semifinále

Finále

Externí odkazy 
 
 Výsledky  na webu IAAF

Mistrovství světa v atletice 2017
Běh na 100 m